Franciaország
Saint-Remimont, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Remimont, település Vosges megyében